Sound City Studios
 Sound City (film)